Robert Merton se puede referir a:
 Robert K. Merton, sociólogo estadounidense.
 Robert C. Merton, economista estadounidense, hijo del anterior.